Trzyliterowy skrótowiec SMH może oznaczać:
 „Sydney Morning Herald” – australijska gazeta wydawana w Sydney
 Seiner Majestät Hilfsschiff – skrótowiec oznaczający okręty pomocnicze Kaiserliche Marine